Taubmann ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Taubmann (1597–1651),  deutscher Rechtswissenschaftler
 Friedrich Taubmann (1565–1613), deutscher Gelehrter und Dichter
 Horst Taubmann (1912–1991), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Leo Taubmann (1907–1966), deutscher Pianist und Liedbegleiter
 Michel Taubmann (* 1956), französischer Fernseh-Journalist
 Otto Taubmann (1859–1929), deutscher Komponist und Dirigent
 Thomas Taubmann (1955–1981), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Wolfgang Taubmann (1937–2006), deutscher Geograph

Siehe auch:
 Taubman
 Daubmann